224. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  224. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  224. Schützendivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  224. Schlachtfliegerdivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern